«Сва́дьба Кречи́нского» — российский мюзикл на музыку Александра Колкера и либретто и стихи Кима Рыжова. Основан на одноимённой пьесе А. В. Сухово-Кобылина. Мировая премьера состоялась 7 июня 1973 года в Ленинградском театре музыкальной комедии в Ленинграде, Россия.

Персонажи 
 Михаил Васильевич Кречинский — игрок.
 Иван Антонович Расплюев — его приятель.
 Фёдор — камердинер Кречинского.
 Пётр Константинович Муромский — помещик Ярославской губернии.
 Лидочка — его дочь.
 Анна Антоновна Атуева — тётка Лидочки.
 Тишка — слуга в доме Муромских.
 Владимир Дмитриевич Нелькин — помещик, отставной военный.
 Никанор Савич Бек — ростовщик.
 Щебнев — купец.
 игроки, гости на балу, слуги, полицейские, любопытные.

Сюжет

Постановки

Ленинградский театр музыкальной комедии 
Мировая премьера — 7 июня 1973 года. Режиссёр-постановщик — Владимир Воробьёв, дирижёр-постановщик — Владимир Рылов, художник-постановщик — Александр Славин, хореограф-постановщик — Святослав Кузнецов. 

Экранизирован на киностудии «Ленфильм» в 1974 году.

В ролях:
 Михаил Васильевич Кречинский — Виктор Костецкий
 Петр Константинович Муромский — Лев Петропавловский
 Лидочка — Алла Семак
 Анна Антоновна Атуева — Зоя Виноградова
 Владимир Дмитриевич Нелькин — Вячеслав Тимошин
 Иван Антоныч Расплюев — Борис Смолкин
 Фёдор — Виталий Копылов
 Никанор Савич Бек — Игорь Соркин
 Щебнев — Владимир Колосов
 Тишка — Владимир Капула

В 1982 году Ленинградская студия грамзаписи записала и выпустила на фирме «Мелодия» двойной альбом с монтажом спектакля. В записи принял участие Эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского телевидения и радио, дирижёр — Станислав Горковенко.

Участники записи:
 Кречинский — Михаил Боярский
 Муромский — Владислав Стржельчик
 Лидочка — Елена Дриацкая
 Атуева — Зоя Виноградова
 Нелькин — Вячеслав Тимошин
 Расплюев — Борис Смолкин
 Фёдор — Виталий Копылов
 Бек — Игорь Соркин
 Щебнев — Владимир Колосов
 Тишка — Владимир Капула

Московский театр оперетты 
Премьера — 19 июня 1975 года. Режиссёр-постановщик — Игорь Барабашев, дирижёр-постановщик — Эльмар Абусалимов, художник-постановщик — П. Кириллов, хореограф-постановщик — Давид Плоткин, хормейстер — А. Староторжский.

Киевский театр оперетты 
Премьера — 1975 года. Режиссёр-постановщик — Эдуард Митницкий, дирижёр-постановщик — Евгений Дущенко, художник-постановщик — И. Лернер.

Одесский театр музыкальной комедии 
Премьера — 15 июня 1995 года. Режиссёр-постановщик — Виктор Стрижов, дирижёр-постановщик — Юрий Топузов, художник-постановщик — Михаил Ивницкий, хореограф-постановщик — Игорь Дидурко.

Малый театр 
Премьера — 11 сентября 1997 года. Режиссёры-постановщики — Виталий Соломин и Александр Четверкин, художник-постановщик — Юрий Хариков.

В ролях:
 Муромский — Александр Потапов
 Лидочка — Людмила Титова
 Атуева — Татьяна Панкова
 Нелькин — Кирилл Демин
 Кречинский — Виталий Соломин
 Расплюев — Василий Бочкарёв
 Фёдор — Александр Ермаков
 Бек — Василий Дахненко
 Щебнев — Валерий Баринов
 Тишка — Дмитрий Зеничев

Новосибирский музыкальный театр 
Премьера — 26 декабря 1998 года. Режиссёр-постановщик — Элеонора Титкова, .

Театр сатиры 
Премьера — 26 апреля 2002 года. Режиссёр-постановщик — Михаил Козаков, художник-постановщик — Мария Данилова.

В ролях:
 Кречинский — Игорь Лагутин
 Расплюев — Спартак Мишулин
 Муромский — Александр Воеводин
 Лидочка — Елена Подкаминская
 Атуева — Нина Корниенко
 Нелькин — Антон Кукушкин
 Бек — Андрей Барило

Омский музыкальный театр 
Премьера — 24 ноября 2006 года. Режиссёр-постановщик — Кирилл Стрежнев, дирижёр-постановщик — Юрий Соснин, художник-постановщик — Сергей Александров, хореограф-постановщик — Людмила Цветкова, хормейстеры — Татьяна Боброва и Елена Бородина.
Возобновление — 28 февраля 2019 года.

Свердловский театр музыкальной комедии 
Премьера — 30 ноября 2007 года. Режиссёр-постановщик — Кирилл Стрежнев, дирижёр-постановщик — Борис Нодельман, художник-постановщик — Сергей Александров, хореограф-постановщик — Сергей Смирнов, хормейстер — Светлана Асуева.

Иркутский музыкальный театр  
Премьера — октябрь 2012 года. Режиссёр-постановщик — Ирина Мякишева, дирижёр-постановщик Николай Сильвестров, балетмейстер-постановщик Дмитрий Устюжанин, хормейстеры Наталья Ладыгина и Ульяна Чугуевская.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Мюзикл «Свадьба Кречинского» на сайте «Belcanto.ru»

Российские мюзиклы
Мюзиклы 1973 года
Мюзиклы по мотивам книг
Адаптации произведений Александра Сухово-Кобылина